En Russie, Institut de recherche Gamaleïa d'épidémiologie et de microbiologie (concepteur entre autres du vaccin Spoutnik V contre la Maladie à coronavirus 2019)

Patronyme 
 Boris Gamaleya (1930-2019), homme de lettres français.
 Clélie Gamaleya (née en 1927), militante française, veuve du précédent